Pusztai János (1934–2014) erdélyi magyar prózaíró, újságíró
 Pusztai János (1934) sportrepülő, MHSZ-titkár, repüléstörténet-kutató, író

Jegyzetek